

Persone
 Francisco I. Madero – eroe della rivoluzione messicana e presidente del Messico dal 1911 al 1913

Messico
 Francisco I. Madero – comune dello stato di Coahuila
 Francisco I. Madero – comune dello stato di Hidalgo
 Ciudad Madero – comune dello stato di Tamaulipas